Le championnat de France de football 1937-1938 est la sixième édition du championnat professionnel en France. Le FC Sochaux-Montbéliard remporte ce titre avec deux points d'avance sur l'Olympique de Marseille, tenant du titre.

Clubs participants

Compétition

Résultats

Classement final 

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.

Leader journée par journée

Tableau d'honneur

Statistiques 
 Meilleure attaque : FC Sochaux : 69 buts
 Meilleure défense : FC Sochaux : 26 buts

 Plus mauvaise attaque : US Valenciennes-Anzin : 30 buts
 Plus mauvaise défense : US Valenciennes-Anzin : 77 buts

Meilleurs buteurs

Résumé de la saison 
 Le , le Sochalien Roger Courtois marque trois buts en trois minutes face au FC Rouen.
 Le FC Sète ne subit sa première défaite de la saison qu'au cours de la onzième journée (FC Rouen 3-1).
 Le , André Simonyi (Red Star) marque six buts face au RC Roubaix (7-0).
 Le , le gardien de but marseillais Jaguare de Besveconne Vasconcellos marque sur pénalty lors du choc face au FC Sète (1-1) ; tandis que Jean Nicolas inscrit sept des neuf buts de la victoire des Rouennais à Valenciennes (1-9), égalant ainsi le record d'André Abegglen (1935) qui tient toujours.

Voir aussi 

 

1937-1938
Football 1937-1938
Football 1937-1938
Football en France en 1937
Football en France en 1938